Itel steht für:

 ITEL,  einem brasilianischen Aktienindex an der BM&FBovespa
 itel – Deutsches Lithiuminstitut GmbH, Halle (Saale)
 iTeL, ein kurzzeitiger Nachfolger der Zeitschrift für E-Learning
 Fabian Itel
 Itel Reding, eine Figur aus Wilhelm Tell (Schiller)

Abkürzung